Арс ( — искусство), АРС:

В западноевропейской средневековой музыке
 Арс антиква (старое искусство; XII — начало XIV века) — многоголосные музыкальные композиции.
 Арс нова, (новое искусство; XIV век) — музыкальные композиции того века.
 Арс субтилиор (утончённое искусство; ок. 1380—1420) — музыкальный стиль того периода.

Персоналии
 Арс, Алисса — американская фотомодель, ставшая Playmate июля 2013 года в журнале Playboy.
 Арс, Николай Андреевич (Волков; 1857—1902) — русский композитор и дирижёр; автор вальса «Невозвратное».

Другое
 Арс Паулина; Арс Алмадель и Арс Нотория — части гримуара «Малый ключ Соломона».
 «Арс лонга, вита бревис» — начало «Афоризмов» Гиппократа: «искусство — продолжительно, жизнь — коротка».

 АРС (аббревиатура)
 АРС — один из видов артиллерийских снарядов, в котором объединены свойства активного и реактивного снарядов.

См. также 
 
 ARS